James Douglas (ridder) (ca. 1286-1330), Schots ridder 
James Douglas (1358-1388), tweede graaf van Douglas en Mar
 James Douglas (3e graaf van Angus) (1426-1446)
James Douglas (bokser), Amerikaans bokser
James Douglas (arts), Schots arts
James Douglas (acteur), Amerikaans acteur
James Douglas (voetballer), Canadees voetballer
James Douglas (9e graaf van Douglas)